2. division i ishockey 1974-75 var turneringen på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 1974-75, og den havde deltagelse af syv hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 12 kampe til hvert hold. Holdene spillede om to pladser i kvalifikationsspillet om oprykning til 1. division.

Turneringen blev vundet af Hvidovre IK, som sammen med IK Aalborg gik videre til kvalifikationsspillet om oprykning til 1. division, hvor de to hold sammen med de fire lavest placerede hold fra grundspillet i 1. division spillede om de sidste fire ledige pladser i 1. division i den efterfølgende sæson. I kvalifikationsspillet lykkedes det for et af de to hold, Hvidovre IK, at sikre sig oprykning til 1. division for anden gang i klubbens historie.

Resultater og stillinger 

De syv deltagende hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 12 kampe til hvert hold. De to bedst placerede hold gik videre til kvalifikationsspillet om oprykning til 1. division.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Politiken, 6. januar 1975
 HVEM HVAD HVOR 1976

Noter 

1974-75
Ishockey i 1974
Ishockey i 1975